Cumia (Italië), een plaats (frazione) op Sicilië
Cumia (geslacht), een geslacht van slakken